Rudo Polje je naseljeno mjesto u sastavu općine Teslić, Republika Srpska, BiH.

Stanovništvo

{| border="1" cellpadding="7" cellspacing="0" style="margin: 10px 0 10px 25px; background: #f9f9f9; border: 1px #AAA solid; border-collapse: collapse; font-size: 85%; float: center;"
|- style="background: #E9E9E9"
|colspan ="7" | Rudo Polje
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" | godina popisa|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1991.
|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1981.|style="background: bgcolor="#C2B280" | 1971. 
 |-
|Srbi 
|213 (39,22%)
|116 (28,43%)
|98 (30,43%) 
|-
|Hrvati
|158 (29,09%)
|222 (54,41%)
|170 (52,79%)
|-
|Muslimani 
|44 (8,10%)
|39 (9,55%)
|50 (15,52%)
|-
|Jugoslaveni
|110 (20,25%)
|31 (7,59%)
|0
|-
|ostali i nepoznato
|18 (3,31%)
|0
|4 (1,24%)
|-
|style="background: bgcolor="#F5DEB3" |ukupno|543|408|322'|}

Izvor

 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991.'', Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. (URL) 

 internetski izvor, "Popis po mjesnim zajednicama" - http://www.fzs.ba/wp-content/uploads/2016/06/nacion-po-mjesnim.pdf

Naselja u Republici Srpskoj